Gadot ist der Familienname folgender Personen:

 Gal Gadot (* 1985), israelisches Model und Schauspielerin
 Gideon Gadot (1941–2012), israelischer Politiker